Ни́вшера — топоним в России:

 Нившера — река в России, приток Вишеры.
 Нившера — село в Корткеросском районе Республики Коми.
 Нившера — административно-территориальная единица (административная территория село с подчинённой ему территорией)[3] и муниципальное образование (сельское поселение с полным официальным наименованием муниципальное образование сельского поселения «Нившера») в составе муниципального района Корткеросского в Республике Коми